Il singolare del torneo di tennis Rio Grande Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Franco Squillari che ha battuto in finale Marcello Craca 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Andrea Gaudenzi (semifinali)
 Fernando Meligeni (primo turno)
 Vince Spadea (primo turno)
 Tomas Nydahl (quarti di finale)

 Juan Antonio Marín (primo turno)
 Gilbert Schaller (primo turno)
 Radomír Vašek (primo turno)
 Andrei Pavel (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rio Grande Challenger 1997